

Palmarès
Universiadi
Gwangju 2015: bronzo nei -60kg;
Taipei 2017: bronzo nei -60kg.

Campionati europei under 23:
Samokov 2013: argento nei -60kg.

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni